Ла Асијенда Вијеха има више значења:

 Ла Асијенда Вијеха (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Асијенда Вијеха (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда Вијеха (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда Вијеха (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијенда Вијеха (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијенда Вијеха (Панотла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику